Трес де Агосто има више значења:

 Трес де Агосто (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Трес де Агосто (Виљалдама), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику